Uppvidinge kan syfta på:

 Uppvidinge härad – ett härad i Värend
 Uppvidinge kommun – en kommun i Kronobergs län
 Uppvidinge kontrakt – ett kontrakt i Växjö stift –1995
 Uppvidinge pastorat – ett pastorat i Östra Värends kontrakt i Växjö stift 2014–
 Uppvidinge härads valkrets – riksdagsvalen till andra kammaren 1866-1908